Сивре́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Шарос. Округ коммуны — Бурж.

Код INSEE коммуны — 18066.

Коммуна расположена приблизительно в 220 км к югу от Парижа, в 110 км южнее Орлеана, в 22 км к юго-западу от Буржа.

Население

Администрация

Экономика 
Основу экономики составляет сельское хозяйство.

В 2007 году среди 692 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 544 были экономически активными, 148 — неактивными (показатель активности — 78,6 %, в 1999 году было 74,3 %). Из 544 активных работали 501 человек (269 мужчин и 232 женщины), безработных было 43 (17 мужчин и 26 женщин). Среди 148 неактивных 51 человек были учениками или студентами, 59 — пенсионерами, 38 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Часовня Нотр-Дам-де-Сериньи (XII век). Исторический памятник с 2009 года
 Церковь Сен-Пьер (XII век)
 Руины средневекового замка
 Амбар (XV век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер